De Leest (molen), een molen in Lieshout 
 De Leest (restaurant), een restaurant in Vaassen
 De Leest (Veghel), een wijk en voormalige buurtschap in Veghel
 Theater De Leest, een theater in Waalwijk
 De Leest, voormalige waterloop bij Zuidbroek (Groningen)